Municipio de Marmaton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marmaton (condado de Allen, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Marmaton (condado de Bourbon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Bourbon.